«Си́гма» — оломоуцкий футбольный клуб, выступает в Первой лиге.

История 
Начало истории клуба связано с именем Карла Татичека, который в 1919 году в возрасте 19 лет основал ФК «Гейчин» (FK Hejcin Olomouc). Развитие клуба шло довольно посредственно: на протяжении 50 лет команда играла в низших дивизионах, а все достижения тотчас же сменялись на новые неудачи. Переломным стал 1977 год, когда команда пробилась в первую чешскую региональную лигу. В составе команды собрались такие игроки, как Властимил Паличка, Властимил Петржела, Иво Кнофличек, братья Фиала и пр. С этими именами и связаны первые успехи клуба — в 1982 году под руководством тренера Властимила Земана «Сигма» вышла в Премьер-лигу. Однако с первого раза закрепиться в ней не удалось — сказалось отсутствие опыта игр на высоком уровне. Но уже через год талантливый тренер Карел Брюкнер, ещё только начинавший свой тренерский путь, вернул команду в элитный дивизион. С тех пор «Сигма» постоянно находится в числе чешской футбольной элиты. С приобретением нового опыта пришли и первые успехи: пять раза команда становилась бронзовым призёром чемпионата, один раз — серебряным. Девять раз «Сигма» участвовала в Кубке УЕФА, а в сезоне 1991/92 дошла до ¼ финала, уступив только мадридскому «Реалу». Через 10 лет, уже в кубке Интертото, «Сигма» дошла до финала, не справившись лишь в последнем матче с «Удинезе».

В сезоне 2013/14 «Сигма» заняла 15-е место и покинула элитный дивизион. Однако в следующем сезоне вернулась в элиту, заняв 1-е место в ФНЛ.

Прежние названия 
 1919 — ФК Гейчин Оломоуц ()
 1920 — СК Гейчин Оломоуц ()
 1947 — ГСК БГ Оломоуц ()
 1948 — ЗСЕ БГ Оломоуц ()
 1949 — Сокол МЖ Оломоуц ()
 1952 — Сокол ГЖ Оломоуц ()
 1953 — ДСО Баник МЖ Оломоуц ()
 1955 — ТЕ Спартак МЖ Оломоуц ()
 1960 — ТЕ МЖ Оломоуц ()
 1966 — ТЕ Сигма МЖ Оломоуц ()
 1979 — ТЕ Сигма ЗТС Оломоуц ()
 1990 — СК Сигма МЖ Оломоуц ()
 1996 — СК Сигма Оломоуц ()

Достижения 
 Первая лига
  Вице-чемпион: 1995/96
  Бронзовый призёр (3): 1997/98, 2000/01, 2003/04

 Кубок Чехии
  Победитель: 2011/12
  Финалист: 2010/11

 Суперкубок Чехии
  Победитель: 2012

 Чемпионат Чехословакии
  Бронзовый призёр (2): 1990/91, 1991/92

Клубная символика 

Современная эмблема клуба появилась в 70-80-х гг. XX века, с приходом нового главного спонсора — концерна «Сигма». Свои цвета — синий и белый — клуб также унаследовал от этой организации. Чёрная пятиконечная звезда посередине эмблемы осталась от предшественника Сигмы — ФК Гейчин, также она символизирует Моравскую металлургию. Пять синих вертикальных полос символизируют пять шагов команды на пути из низшей к премьер-лиге.

Статистика выступлений

Выступление в европейских турнирах 
 9-кратный участник розыгрыша Кубка УЕФА. Наивысшее достижение — 1/4 финала в сезоне 1991/92 гг. (проиграл мадридскому «Реалу»)
 финалист Кубка Интертото в сезоне 2000/01 гг., где уступил итальянскому «Удинезе».

Выступление в чемпионате и Кубке Чехии 

Вторая команда клуба «Сигма-Б» в сезонах 2001/02—2006/07 и 2015/16 играла во втором по силе дивизионе.

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 Официальный сайт Футбольной ассоциации Чехии 
 Официальный сайт Первой лиги 

Футбольные клубы Чехии
Спорт в Оломоуце